Boreotrophon är ett släkte av snäckor som beskrevs av P. Fischer 1884. Boreotrophon ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Boreotrophon